Il doppio del Fischer Grand Prix 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bob Hewitt e Frew McMillan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–3, 6–7, 6–4 contro Víctor Pecci e Balázs Taróczy.

Teste di serie
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Brian Gottfried /  Stan Smith (primo turno)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1978